Skogs distrikt kan syfta på:

Skogs distrikt, Hälsingland
Skogs distrikt, Ångermanland

Se även
Skogs församling
Skogs socken